4 де Октубре има више значења:

 4 де Октубре (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 4 де Октубре (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику